Saldanha peut se référer à :

Toponymes

Saldanha Bay, est une baie de la côte sud-africaine ;
 Municipalité de Saldanha Bay est une municipalité locale sud-africaine.

Saldanha Marinho est une ville brésilienne.

Saldanha est une station du métro de Lisbonne.

Patronyme 

 Alef dos Santos Saldanha (1995-), footballeur brésilien ;
 Antonio de Saldanha navigateur et explorateur portugais du  ;
 Antonio Ribeiro Saldanha (1927-1999), arbitre portugais de football ;
 Carlos Saldanha (1965-), réalisateur brésilien ;
 Francisco de Saldanha da Gama (1723-1776), cardinal portugais ;
 João Oliveira e Daun, duc de Saldanha (1790-1876), maréchal et homme d'État portugais ;
 João Saldanha (1917-1990), journaliste et entraîneur de football ;
 José Luis Pintos Saldanha (1964-), joueur de football international uruguayen ;
 José Saldanha Lopes (1949-), vice-amiral portugais ;
 Paula Saldanha (1972-), judokate portugaise.

Divers 
 (1456) Saldanha est un astéroïde ;
 Apristurus saldanha est une espèce de requins ;
 Bataille de Saldanha Bay (1796).